Корчемка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Корчёмка — деревня в Лоевском районе Гомельской области.
 Корчёмка — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.